Eliseba (Deus é o seu juramento) é citada no Antigo Testamento como sendo mulher de Aarão, irmão de Moisés. Ela era irmã de Naassom, sendo ambos filhos de Aminadabe. Seu pai Aminadabe era da tribo de Judá, filho de Arão, filho de Hezrom, filho de Perez, filho de Tamar e Judá.

Seus filhos com Aarão eram Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar.

Árvore genealógica baseada na Bíblia. Por simplificação, não foram incluídos os irmãos de Aarão:

Mulheres no Antigo Testamento
Deuteronômio